Марджа:
 Марджа ат-таклид — шиитский религиозный титул
 Марджа — город в Афганистане